Cromagnon puede referirse a:
 Hombre de Cro-Magnon, nombre con el cual se suele nombrar al Homo sapiens arcaico.
 Tragedia de Cromañón, incidente ocurrido en República Cromañón, Buenos Aires.